La temporada 2008 del Campeonato Mundial de Motociclismo es la 60.ª edición de dicho campeonato.

Calendario 

‡ = Carrera nocturna
† = Sólo carrera de MotoGP

Resultados

Pilotos 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera. 

 Los pilotos con fondo azul son debutantes en la categoría.
 Las carreras con fondo azul fueron con lluvia.

MotoGP

250cc

125cc

Resultado de los pilotos invitados de 125cc

Constructores 
 En cada carrera, cada marca recibe únicamente la puntuación del piloto que logra más puntos.

Resultados de los constructores de Moto GP

Resultados de los constructores de 250cc

Resultados de los constructores de 125cc

Participantes

Participantes MotoGP

Participantes 250cc

Nota 
Todas las motos calzan neumáticos Dunlop

Participantes 125cc

Nota 
Todas las motos al igual que en 250cc calzan neumáticos Dunlop

Equipos en la Temporada 2008

Moto GP

Honda 
 RepsolHonda
 JiR Scot Team
 SanCarlo HondaGresini

Yamaha 
 FIATYamaha
 Tech3 Yamaha

Ducati 
 MarlboroDucati
 Alice Ducati

Kawasaki 
 MonstersKawasakiTeam

Suzuki 
 Rizla+Suzuki

Equipos de 250cc

KTM 
 Red BullKTM
 RepsolKTM
 Polaris WorldKTM

Aprilia 
 LotusAprilia
 BlusensAprilia
 Team Toth Aprilia
 MapfreAsparTeam

Véase también 

 Temporada 2009 de Moto GP
 Moto GP

2008
Motociclismo en 2008